Manuel Ivo Cruz pode referir-se a:
Manuel Ivo Cruz (1901-1985), mais conhecido por Ivo Cruz, músico, maestro e compositor português;
Manuel Ivo Soares Cardoso Cruz (1935), mais conhecido por Manuel Ivo Cruz, maestro e compositor português, filho do anterior.

Desambiguação